Európa Kiadó magyar underground együttes (1981-2006).
Európa Kiadó Európa Könyvkiadó Kft. magyar könyvkiadó rövidített neve.